(1781-1858), religieux allemand
  (1947-), chimiste américain
  (1951-), homme politique allemand
 Michael Jung (1982-), cavalier allemand